O Idrettsforeningen Trauma, ou simplesmente IF Trauma, é um clube de futebol da Noruega fundado em 19 de janeiro de 1896. Sua sede fica localizada em Tromøy.

Ligações externas
 Página oficial do IF Trauma

Clubes de futebol fundados em 1896
Trauma